Galmeiveilchen ist ein Trivialname folgender Pflanzenarten
Gelbes Galmei-Veilchen (Viola calaminaria)
Violettes Galmei-Stiefmütterchen (Viola guestphalica), auch Blaues oder Westfälisches Galmeiveilchen genannt.